Simard bezeichnet:

 die französische Gemeinde Simard
 der kanadische See Lac Simard

Simard ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Simard (1890–1956), kanadischer Schauspieler, siehe Albert Duquesne
 Geneviève Simard (* 1980), kanadische Skirennläuferin
 Lou Simard (* 1962), kanadische Regisseurin, Musikerin und Theaterautorin
 Noël Simard (* 1947), kanadischer Geistlicher, Bischof von Valleyfield
 Suzanne Simard, kanadische Forstwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Simar